Neimoidia es un planeta ficticio de la serie de películas de La Guerra de las Galaxias.

Era un planeta cubierto de gran vegetación, infestado de incontables especies de insectos de todos los tamaños. Cuando, miles de años atrás, una especie de alienígenas exploradores llamada Duros arribó al planeta, decidieron asentarse y eventualmente surgió la especie de los neimoidianos. Estos seres eran altos y con piel verdosa, ojos rojos y de naturaleza anfibia. Pronto se desarrollaron como civilización, de tal forma que comenzaron a viajar a través del espacio, construyendo colonias en otros planetas como por ejemplo, en Cato Neimoidia.

Cuando la Corporación llamada Federación de comercio cayó en manos de un grupo de neimoidianos guiados por Nute Gunray, la sede fue trasladada a Neimoidia y así el ya rico planeta terminó por desbordarse en ostentación. Nute Gunray, el Virrey de la Federación de comercio, se unió a la Confederación de Sistemas Independientes, una enorme cantidad de neimoidianos le siguieron. De igual forma, el gobierno de Neimoidia y Cato Neimoidia les brindaron su total apoyo.

Cuando el Imperio Galáctico subió al poder y la Confederación de Separatistas fue derrotada, Neimoidia fue ocupada militarmente.

Planetas de Star Wars